San Lucio I, papa, 5 marzo
San Lucio, martire a Roma, 19 ottobre
San Lucio di Laodicea, martire, discepolo del Signore, 22 aprile
San Lucio di Cavargna, martire, 12 luglio
San Lucio di Cirene, vescovo, 6 maggio
San Lucio di Coira, vescovo e martire, 3 dicembre (vedi Lucio di Britannia)